Чемпионат Австрии по футболу 1945/46 () — 35-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Клуб Рапид в 15-й раз стал чемпионом. Клубы СПК Хелфорт Вена, Рапид Оберла и СК Остбах XI покинули высший дивизион по итогам чемпионата.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
Сезон 1945/1946 на rsssf.com 
 Сезон 1945/1946 на сайте austriasoccer.at 

1945/1946
1945 год в Австрии
1946 год в Австрии
Австрия
Австрия